Mutter Eva ist der Beiname folgender Personen:

 Eva von Buttlar (1670–1721), deutsche Mystikerin und Sektenführerin
 Eva von Tiele-Winckler (1866–1930), deutsche Diakonisse